

Cinema 
 Chaco – personaggio de I quattro dell'apocalisse

Geografia 
 Chaco o Gran Chaco – regione dell'America meridionale
 Dipartimento del Chaco – dipartimento del Paraguay
 Provincia del Chaco – provincia dell'Argentina

Zoologia 
 Chaco – genere di ragni della famiglia Nemesiidae

Altro 
 Parco nazionale storico della cultura Chaco (Chaco Culture National Historical Park) – parco nazionale degli Stati Uniti d'America